Henrique VII da Germânia (1212-1242)
Henrique VII do Sacro Império Romano-Germânico (1275-1313)
Henrique VII de Inglaterra (1457–1509)

Desambiguações de antropônimos